«I Fall in Love Too Easily» — п'ятий студійний альбом американської співачки Кетрін МакФі. В США вийшов 17 листопада 2017.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
Кетрін МакФі  на Myspace

Альбоми Кетрін МакФі
Альбоми BMG Rights Management